Чемпионат Японии по кёрлингу среди смешанных пар 2021 проводился с 23 по 28 февраля 2021 года в городе Аомори.

Команда-победитель получала право представлять Японию как смешанная парная сборная на .

В чемпионате принимало участие 21 команда.

Победителями чемпионата стала команда Юрика Ёсида / Юта Мацумура (пара стала чемпионами Японии впервые), победившая в финале команду Тиаки Мацумура / Ясумаса Танида. Бронзовые медали завоевала команда Тори Коана / Го Аоки.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды, разделённые на три группы (A, B, C) по 7 команд, играют между собой по круговой системе в один круг. При равенстве количества побед у двух команд выше располагается команда-победитель в личной встрече, у трёх или более команд — по результатам встреч между этими командами, при равенстве этого показателя — по результатам тестовых бросков в дом (ТБД, , команда с меньшим значением занимает более высокое место). По две лучшие команды из каждой группы, а также две команды из трёх занявших третьи места с лучшими результатами тестовых бросков в дом (ТБД, DSC), т.е. всего 8 команд, выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: четвертьфиналы, полуфиналы, матч за 3-е место и финал.

В итоговой классификации команды, не вышедшие в плей-офф и занявшие в группах одинаковые места, ранжируются между собой по результатам тестовых бросков в дом (ТБД, DSC).

Все матчи проводятся в 8 эндов. Время начала матчей указано местное (UTC+9).

Составы команд

Групповой этап 
Группа A

Группа B

Группа C

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф
«W» — техническая победа, «L» — техническое поражение

Тай-брейк 
27 февраля, 15:20

Плей-офф 

Четвертьфиналы. 27 февраля, 18:30

Полуфиналы. 28 февраля, 9:30

Матч за 3-е место. 28 февраля, 13:00

Финал. 28 февраля, 13:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Видео:

См. также 
 Чемпионат Японии по кёрлингу среди мужчин 2021
 Чемпионат Японии по кёрлингу среди женщин 2021

Спорт в Японии в 2021 году
Чемпионаты Японии по кёрлингу среди смешанных пар
Соревнования по кёрлингу в Японии
Февраль 2021 года
Спортивные соревнования в Аомори